B–11 hátrasiklás nélküli löveg
 Bratuhin B–11, szovjet kétfőrotoros helikopter